Kelmscott peut faire référence à : 
 Kelmscott Press, une maison d'édition, imprimerie et fonderie typographique à Londres.
 Kelmscott Senior High School, un lycée de co-éducation public dans l'Ouest de l'Australie.
 Kelmscott, une localité de la Cité d'Armadale dans la banlieue de Perth en Australie-Occidentale.
 , un village du West Oxfordshire.